DIWA ist die Abkürzung von:
 Differenzialwandler, Wirkprinzip und gleichzeitig Herstellerbezeichnung für Automatikgetriebe des Herstellers Voith 
 Diving Instructor World Association
 Digitales Wartungsprotokoll für Kleinkläranlagen

Diwa bezeichnet
 Diwa, eine Apfelsorte

Siehe auch:
 Diva (Begriffsklärung)

Abkürzung